Cкуба (SCUBA) — см. Акваланг
 Скуба (приток Берсуата) — река в Челябинской области.
 Скуба (приток Коломи) — река в Хабаровском крае.
Скуба, Микола Яковлевич (1907—1937) — украинский советский поэт.